Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889), handelsman en filantroop, president van De Nederlandsche Bank
Christiaan Pieter van Eeghen (1880-1968), president van de NV Nederlandsch-Indische Handelsbank